Круг може бити:
 Круг, геометрија
 Тригонометријски круг
 Круг (симбол)
 Михаил Владимирович Круг
 Арктички круг
 Антарктички круг
 Квинтни и квартни круг (музика)
 Бечки круг — група бечких филозофа